Jombatan (Jombang)
 Jombatan (Kesamben)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing